Lensfun — программная библиотека и база данных с техническими характеристиками и особенностями фотообъективов. Предназначена для использования в различных графических программах, которые, на основании данных EXIF фотоснимка, получают информацию о фотоаппарате и используемом объективе, и выбирают соответствующую данным Lensfun коррекцию искажений объектива на фото.

История 
Идея о необходимости создания такой программы как Lensfun, родилась у Андрея Заболотного на конференции , посвящённой свободному графическому программному обеспечению.

Бо́льшая часть базы данных с особенностями объективов была заимствована из похожего, в настоящее время проприетарного проекта PTLens. До февраля 2006 года база данных PTLens хранилась в формате XML и её открытая версия 2006 года по прежнему легально доступна с SourceForge сайта Hugin.

Особенности 
Данные об объективах содержатся в формате XML.

Корректируемые искажения 
 Дисторсия.
 Хроматическая аберрация.
 Виньетирование.
 Дефекты цветопередачи — цветокоррекция.

Использующие Lensfun программы 
 Hugin — с версии 2012.0.0 от 5 ноября 2012 года.
 UFRaw — с версии 0.14 от 16 октября 2008 года.
 digiKam.
 darktable.
 Rawstudio.
 Плагин GimpLensfun для графического редактора GIMP.
 RawTherapee

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница на BerliOS
 Проект Lensfun на SourceForge.net
 
 
 

Свободное фотографическое программное обеспечение